Карзай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карзай, Ахмед Вали (1961—2011) — афганский государственный деятель, председатель провинциального совета Кандагара.
 Карзай, Зинат (род. 1970) — супруга бывшего президента Афганистана Хамида Карзая.
 Карзай, Хамид (род. 1957) — афганский государственный деятель, президент Афганистана в 2004—2014 годах.